

Localidades

Saint-Aubin-des-Bois (Calvados)
Saint-Aubin-des-Bois (Eure-et-Loir)

Desambiguações de topônimos